Velika nagrada Nizozemske 1969 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1969. Odvijala se je 21. junija 1969.

Dirka 

|-
! 1
| 4
|  Jackie Stewart
| Matra-Ford
| 90
| 2:06:42,08
| 2
| 9
|-
! 2
| 10
|  Jo Siffert
| Lotus-Ford
| 90
| + 24,52 s
| 10
| 6
|-
! 3
| 8
|  Chris Amon
| Ferrari
| 90
| + 30,51 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 7
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 90
| + 37,16 s
| 7
| 3
|-
! 5
| 12
|  Jacky Ickx
| Brabham-Ford
| 90
| + 37,67 s
| 5
| 2
|-
! 6
| 11
|  Jack Brabham
| Brabham-Ford
| 90
| + 1:10,81
| 8
| 1
|-
! 7
| 1
|  Graham Hill
| Lotus-Ford
| 88
| +2 kroga
| 3
|  
|-
! 8
| 5
|  Jean-Pierre Beltoise
| Matra-Ford
| 87
| +3 krogi
| 11
|  
|-
! 9
| 14
|  John Surtees
| BRM
| 87
| +3 krogi
| 12
|  
|-
! 10
| 18
|  Vic Elford
| McLaren-Ford
| 84
| + 6 Krogov
| 15
|  
|-
! Ods
| 17
|  Silvio Moser
| Brabham-Ford
| 54
| Vžig
| 14
|  
|-
! Ods
| 6
|  Bruce McLaren
| McLaren-Ford
| 24
| Vzmetenje
| 6
|  
|-
! Ods
| 2
|  Jochen Rindt
| Lotus-Ford
| 16
| Pog. gred
| 1
|  
|-
! Ods
| 16
|  Piers Courage
| Brabham-Ford
| 12
| Sklopka
| 9
|  
|-
! Ods
| 15
|  Jackie Oliver
| BRM
| 9
| Menjalnik
| 13
|  
|}

Viri 

 Rezultati na uradni strani Formule 1

Formula 1 sezona 1969
1969